Горлинка — неоднозначный термин.

 Горлинка, или горлица — птица семейства голубиных.
 Горлинка — село в Белогорском районе Крыма (де-юре Украина, де-юре и де-факто Россия).
 Горлинка — посёлок в Ипатовском районе Ставропольского края России.